Les Anges gardiens est une expression qui peut faire référence aux Anges gardiens dont 2 films :

 Les Anges gardiens (), film américain de Richard Rush sorti en 1974 ;
 Les Anges gardiens, film français de Jean-Marie Poiré sorti en 1995.